Bennett kan syfta på:

 Bennett (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
Bennett (musikgrupp) – en svensk hiphopgrupp

Geografi

Antarktis 

 Bennett (udde),

USA 

 Bennett, North Carolina, ort, Chatham County, 
 Bennett, Iowa, ort, Cedar County, 
 Bennett, Colorado, ort, Adams County,

Se även
 Bennet – flera